Deumlich ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Deumlich (1923–2005), deutscher Professor für Geodäsie
 Gerd Deumlich (1929–2013), deutscher Publizist
 Matthias Deumlich (* 1962), deutscher Installationskünstler